

Geografia 
Derna, città della Libia, capoluogo dell'omonimo distretto
Derna, comune della Romania nel distretto di Bihor

Navi 

 Derna –  piroscafo italiano, varato nel 1890.